Pilot Pen Tennis 2010 (kobiety)
 Pilot Pen Tennis 2010 (mężczyźni)